75011 peut faire référence aux codes postaux suivants :
 , Texas, Carrollton
 , Paris, 
 , Basilicate, Accettura
 , Tauragė, Šilalė

Homonymie de nombre